Еланная:

Еланная (приток Дунаевы) — река в Томской области, бассейн Оби.
Еланная (приток Ангары) — река в бассейне Енисея.
Еланная 1-я — река в бассейне Лены.